

Населені пункти та їхні частини
 Яворова — село в гміні Рашин Прушковського повіту Мазовецького воєводства

Яворова — село підпорядковане общині Беране

 Яворова — жіноча форма слов'янського прізвища Яворов.

Примітки